Изабелла Эльжбета Браницкая (урожденная Понятовская) (26 июня 1730, Варшава — 14 февраля 1808, Белосток) — польская дворянка и меценатка, сестра последнего короля Речи Посполитой Станислава Августа Понятовского.

Биография 

Представительница польского дворянского рода Понятовских герба «Циолек». Младшая дочь каштеляна краковского Станислава Понятовского (1676—1762) и княгини Констанции Чарторыйской (1696—1759), дочери каштеляна виленского и великого подканцлера литовского князя Казимира Чарторыйского (1674—1741) и Изабеллы Эльжбеты Морштын.

В 1748 году, в возрасте 18 лет, Изабелла вышла замуж за гетмана великого коронного и каштеляна краковского Яна Клеменса Браницкого (1689—1771) и жила в их семейной резиденции — Белостоке. Она была третьей женой тогдашнего 59-летнего гетмана.

Несмотря на ее юный возраст, роль Изабеллы в развитии Белостока была почти такой же великой, как и ее супруга. Она была чрезвычайно энергичным и просвещенным человеком. Именно ей город Белосток обязан созданием первых школ. Она оказывала финансовую помощь дочерям придворных чиновников, приходской школе, школе пажей и школе факультета Академического собрания, основанной в 1777 году Национальной комиссией по образованию.

Для двора она наняла венгерского врача Михаила Климента и создателя учебников по акушерству Якуба Феликса Михелиса, который основал Институт Акушерии в Белостоке.

Она была также покровителем культуры и искусства. Она пригласила всемирно известных художников из Мюнхена, Милана или Лондона в Белосток.

Эрудиция Изабеллы также подтверждается ее обширной библиотечной коллекцией того времени, охватывающей более 200 произведений польской и зарубежной литературы. Включая карты, гравюры, архитектурные планы, телескопы, глобусы и альбомы, количество предметов достигло 600 экземпляров. А также коллекция всех изданий KEN Elementary Books вместе со школьными учебниками и журналами.

После смерти своего супруга Яна Клеменса Браницкого в 1771 году Изабелла унаследовала все имущество гетмана великого коронного. Она снова вышла замуж за генерал-майора Анджея Мокроновского (1713—1784), старосту цеханувского, бывшего подчиненного её покойного мужа.

Она умерла в 1808 году и была похоронена в подвале архикафедральной базилики Старо-приходской церкви в Белостоке.

С конца 1790-х годов Франциск Ксаверий Вильчевский, хорунжий земли Визненской, был ее полномочным представителем. Позднее он был ответственным за имущество Изабеллы Браницкой после ее смерти.

Источники 
 Władysław Konopczyński: Branicka Izabella. W: Polski Słownik Biograficzny. T. 2: Beyzym Jan — Brownsford Marja. Kraków: Polska Akademia Umiejętności — Skład Główny w Księgarniach Gebethnera i Wolffa, 1936, s. 396—397. Reprint: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Kraków 1989, ​ISBN 83-04-03291-0​.

Примечания 

Понятовские
Браницкие